Okręty US Navy o nazwie USS "Locust":
 Pierwszy "Locust" był holownikiem. 
 Drugi "Locust" (AN-22) był okrętem do stawiania sieci zaporowych.

Locust